Скит може бити:

 Скит, мала заједница монаха
 Скит, припадник скитског народа
 Скит (стрељаштво), дисциплина у стрељаштву
 Скит (филм), руски филм из 2018.